Burg Schauenburg, auch Ruine Schauenburg heißen:
in Deutschland:
 Schauenburg (Schauenburg), eine Burgruine im Landkreis Kassel in Hessen
 Schauenburg (Dossenheim), auch Neu-Schauenburg, eine Burgruine im Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg
 Schauenburg (Friedrichroda), eine Burgruine im Landkreis Gotha in Thüringen
 Schauenburg (Oberkirch), eine Burgruine im Ortenaukreis in Baden-Württemberg
 Schauenburg (Stetten am kalten Markt), eine Burgruine im Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg
 Schauenburg (Tholey) (auch Schaumburg), eine Burgruine mit geringen Resten auf dem Schaumberg, nördlich von Tholey,  Landkreis St. Wendel im Saarland
 alter Name der Schaumburg im Landkreis Schaumburg in Niedersachsen, siehe Schaumburg (Burg)

in der Schweiz:
 Schauenburg (Frenkendorf), zwei Burgruinen im Bezirk Liestal, Kanton Basel-Landschaft
 Ruine Neu-Schauenburg
 Ruine Alt-Schauenburg
 Schauenburg (Selzach), Burgruine bei Selzach im Bezirk Lebern, Kanton Solothurn